Jan Hoffmann (kunstschaatser) (1955), Oost-Duits kunstschaatser
 Jan Hoffmann (politicus) (1934-2012), Nederlands politicus
 Jan Hoffmann (voetballer) (1971), Deens voetballer